Nugget Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Nugget Creek (Alice River), Nebenfluss des Alice River (Barcoo River) in Queensland
 Nugget Creek (Chapman River), Nebenfluss des Chapman River (Durack River) in Western Australia
 Nugget Creek (Western River), Nebenfluss des Western River in Queensland

in den Vereinigten Staaten:
 Nugget Creek (Solomon River), Nebenfluss des Solomon River in Alaska